Шиф може да се отнася за:
 Пол Шиф (1891–1947), френски психоаналитик
 Стейси Шиф (р. 1961), американска писателка